Слободки — название населённых пунктов:

Россия 
 Слободки — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Слободки — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.